Чемпионат мира по хоккею среди женщин 2022 года — 23-й чемпионат, проводимый Международной федерацией хоккея с шайбой. В соревновании участвуют команды, которые участвовали в турнире 2021 года.

Участники 
В чемпионате приняли участие 10 национальных команд — семь из Европы, две из Северной Америки, одна из Азии.
 Сборная России была отстранена от соревнований из-за вторжения России в Украину. Её место заняла Сборная Швеции, которая должна была выступать в первом дивизионе.

Европа
 *
 *
 *^
  ×
 *
 *
 *
 * ×
Северная Америка
 *
 *
Азия
 *

 * = 9 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2021 года
 ^ = Хозяева чемпионата
 × = Сборная Швеции заменила сборную России

Предварительный этап

Группа A

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Группа В

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Плей-Офф

Финальный турнир

Утешительный турнир

Четвертьфинал

Утешительный турнир

Полуфинал

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 
 

2022 год в хоккее
Спорт в Дании в 2022 году
2022
Ж
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Дании
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Дании